

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Piaskowa – część wsi Szarów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Piaskowa – przysiółek wsi Kępnica w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Nysa
 Piaskowa – przysiółek osady Leśnice w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska

Inne 
 Piaskowa – struga w woj. zachodniopomorskim, lewy dopływ Regi
 Piaskowa – struga, dopływ Wróblówki
 Piaskowa – góra na Pogórzu Przemyskim
 Piaskowa – najwyższe wzniesienie Hutniczego Grzbietu w Rudawach Janowickich

Linki zewnętrzne